Повіт Аґацума
 Хіґасі-Аґацума